Alija Izetbegović (1925–2003), president van Bosnië en Herzegovina
Bakir Izetbegović (1956), president van Bosnië en Herzegovina